Sæson 2008-09 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreredes af DBU og blev indledt den 9. august 2008. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division..

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

1Da både FC Amager og Køge Boldklub var gået konkurs, da kampen skulle spilles, blev der ikke givet nogen point i denne kamp.
Kilde:Dansk Boldspil-Union .

Topscorere 
Kilde: Dansk Boldspil-Union

Referencer 

Fodboldsæson 2008-09
Sæsoner i 1. division (fodbold)